Municipio de Barr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barr (condado de Macoupin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macoupin.
 Municipio de Barr (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Barr (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.